

Pessoas
Maria Manuela (princesa de Portugal)
Maria Manoella, atriz brasileira

Desambiguações de antropônimos